Мисс Мира 1989 () — 39-й ежегодный конкурс красоты, проходивший 22 ноября 1989 года в Гонконгском выставочном центре. В конкурсе участвовали 78 девушек. Победила Анета Кренглицкая, представлявшая Польшу.

Результаты

Континентальные Королевы красоты

Специальные награды

Топ 
Топ-10

 1. Маврикий
 2. Канада
 3. Соединенные Штаты
 4. Польша
 5. Американские Виргинские острова

 6. Великобритания
 7. Колумбия
 8. Таиланд
 9. Австралия
 10. Ирландия

Судьи 

 Эрик Морли
 Криш Найду
 Брайан Дэниелс
 Роб Брандт
 Диана Шин

 Питер Лам
 Жизель Ларонде — Мисс Мира 1986 года
 Ричард Керринг
 Джордж Питтман

Участницы

Заметки

Дебют 
 Венгрия,  Латвия,  Намибия и СССР соревновались в конкурсе впервые.

Вернулись 
 Чехословакия последний раз участвовала в 1969 году.
 Аруба и Пуэрто-Рико последний раз участвовали в 1985 году.
 Панама последний раз участвовала в 1987 году.

Отказались 
 Барбадосу, Британским Виргинским островам, Болгарии, Египту, Сент-Китсу и Невису, Свазиленду, Островам Теркс и Кайкос и Уругваю не удалось отправить делегатов в Мисс Мира.
 Индии пришлось отложить свой национальный конкурс.
 Ливан не соревновался в конкурсе из-за гражданской войны.

Другие заметки

См. также 
 Мисс Вселенная 1989
 Мисс Интернешнл 1989

Ссылки 
 Мисс Мира 1989

Мисс мира
События 22 ноября
Ноябрь 1989 года
1989 год в Гонконге
Гонконг